Farstorp (Hässleholm), een plaats in de gemeente Hässleholm in het Zweedse landschap Skåne en de provincie Skåne län
 Farstorp (Vetlanda), een plaats in de gemeente Vetlanda in het landschap Småland en de provincie Jönköpings län in Zweden